Il singolare del torneo di tennis Gramado Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Laurent Prades che ha battuto in finale Fernando Roese 7-5, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Luiz Mattar (quarti di finale)
 Pedro Rebolledo (quarti di finale)
 Danilo Marcelino (quarti di finale)
 Fernando Roese (finale)

 José Daher (secondo turno)
 Fernando Meligeni (secondo turno)
 Christian Geyer (secondo turno)
 José Luis Aparisi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 1991